Dillingen kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Dillingen, Luxemburg, ort i kantonen Echternach,

Tyskland 

 Landkreis Dillingen an der Donau – ett distrikt i Bayern i Tyskland 
 Dillingen an der Donau – en kommun i Bayern, Schwaben, 
 Dillingens universitet – ett universitet mellan 1551 och 1803 i Dillingen an der Donau, 
 Dillingen/Saar – kommun,